Maison rouge peut désigner :

Toponyme 

 Maison-Rouge, une commune française, Seine-et-Marne.
 Maison-Rouge, un hameau de la commune française d'Aufferville, Seine-et-Marne.
 Maison-Rouge un hameau de la commune française de Manom, Moselle.
 Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard, Gard.
 Le château de La Maison-Rouge à La Bruère-sur-Loir, Sarthe.
 La Maison Rouge, ancien hôtel situé place Kléber à Strasbourg démoli dans les années 1970 pour permettre la construction d'un centre commercial appelé lui aussi Maison Rouge.
 La Maison rouge, demeure du  à Chinon.
 La Maison Rouge, Musée d'art et d'histoire de la ville d'Albertville, Savoie.
 La Maison rouge, résidence officielle du premier ministre des îles Salomon.
 Le domaine de Maison Rouge, situé à Saint-Louis, île de La Réunion.

Autres 
 La Maison rouge, nom d’une fondation et espace d'art contemporain à Paris ;
 La Maison rouge, film réalisé en noir et blanc en 1947 par Delmer Daves ;
 Le Chevalier de Maison-Rouge, feuilleton en 4 épisodes de Claude Barma, diffusé en 1963 ;
 La Maison Rouge, roman publié en 2004 par Jacqueline Monsigny et Thibaut Chatel ;
 Maison Rouge, le premier album de la série de bande dessinée française Fantômes blancs.

Voir aussi 
 The Red House Report, rédigé par les services de renseignements des États-Unis à la suite d'une réunion d'industriels allemands à l'hôtel Maison Rouge de Strasbourg.